

Населені пункти та їхні частини
 Стшалково — гміна в Слупецькому повіті Великопольського воєводства
 Стшалково — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Стшалково — село в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Стшалково — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Стшалково — частина міста Голенюв у Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства

Примітки